Les forts et châteaux de Volta, d’Accra et ses environs et des régions centrale et ouest sont des comptoirs fortifiés bâtis entre 1482 et 1786 par les Portugais, les Français, les Anglais, les Suédois, les Brandebourgeois et les Néerlandais sur les routes commerciales. Ces bâtiments ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.

Bibliographie 
 Albert van Dantzig, Forts and Castles of Ghana, Sedco Publishing Limited, 1999

Liens externes 

 Timbres représentant les différents forts

Patrimoine mondial au Ghana